Twee nagenoeg gelijknamige nummers:
Tonight, Tonight (The Smashing Pumpkins), een lied van  The Smashing Pumpkins
Tonight Tonight (Hot Chelle Rae), een lied van Hot Chelle Rae